Somogyi Miklós (1892–1918) festőművész
 Somogyi Miklós (1896–1980) ács, szakszervezeti vezető, kommunista politikus
 Somogyi Miklós (1937 körül − ?) színművész
 Somogyi Miklós (1962) kerékpárversenyző, sportvezető

Jegyzetek